

W Polsce 
 Sanktuarium na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich
 Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie
 Kościół Świętego Krzyża w Gnieźnie
 Kościół Świętego Krzyża w Grudziądzu
 Kościół Świętego Krzyża w Istebnej
 Kościół Świętego Krzyża w Krakowie (Stare Miasto)
 Kościół Świętego Krzyża w Krakowie (Kleparz)
 Kościół Świętego Krzyża w Kozienicach
 Kościół Świętego Krzyża w Lesznie
 Kościół Świętego Krzyża w Lublinie
 Kościół Świętego Krzyża w Łapach
 Kościół Świętego Krzyża w Łowiczku
 Kościół Świętego Krzyża w Miechowicach
 Kościół Świętego Krzyża w Oborzanach
 Kościół Świętego Krzyża w Płocku
 Kościół Świętego Krzyża w Poznaniu (ewangelicko-metodystyczny)
 Kościół Świętego Krzyża w Poznaniu (rzymskokatolicki)
 Kościół Świętego Krzyża w Puszynie
 Kościół Świętego Krzyża na Obidowej w Chabówce
 Kościół Świętego Krzyża w Rzeszowie
 Kościół Świętego Krzyża w Siedliskach
 Kościół Świętego Krzyża w Stargardzie
 Kościół Świętego Krzyża w Świdnicy
 Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja we Wrocławiu
 Kościół Świętego Krzyża we Wrześni
 Kościół Świętego Krzyża w Żytawie
 Kościół Świętego Krzyża w Żywcu

Czechy 
 Kaplica Świętego Krzyża w Pradze (XI wiek)
 Kaplica Świętego Krzyża w Pradze (XVIII wiek)

Niemcy 
 Kościół Świętego Krzyża we Frankfurcie nad Odrą
 Kościół Świętego Krzyża w Żytawie

Szwecja 
 Kościół Świętego Krzyża w Ronneby

Włochy 
 Kościół Santa Croce we Florencji

Zobacz też 
 parafie pod tym wezwaniem
 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
 Kościół Znalezienia Krzyża Świętego

Krzyż Święty
 

fr:Sainte-Croix#Patrimoine religieux